Die 9. Eishockey-Weltmeisterschaft und 20. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 19. bis 27. Januar 1935 in Davos in der Schweiz statt. Der Austragungsmodus wurde im Vergleich zur Vorjahres-WM verändert. 15 Mannschaften nahmen an dieser WM teil, was einen neuen Teilnehmerrekord darstellte. Die 15 Teams spielten zunächst in vier Vorrundengruppen (drei Gruppen mit je vier, eine Gruppe mit drei Mannschaften). Die ersten beiden jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde. Im Gegensatz zum Vorjahr musste Kanada dieses Mal bereits in der Vorrunde antreten und war nicht für die Zwischenrunde gesetzt; die USA nahmen nicht an dieser WM teil. Die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrundengruppen spielten eine Platzierungsrunde um Platz 9 aus. In der Zwischenrunde gab es wieder zwei Gruppen mit je vier Teams. Die ersten beiden jeder Gruppe erreichten unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche die Finalrunde, die übrigen Teams spielten um die Plätze 5–8.

Bei Abwesenheit der USA war den Kanadiern der achte WM-Titel nicht zu nehmen. Die Schweiz als Gastgeber nutzte die Gunst der Stunde und gewann die erste Vizeweltmeisterschaft und damit auch ihren zweiten Europameistertitel.

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Gruppe D 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um Platz 9

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Spiel um Platz 9

Zwischenrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8

Finalrunde um die Plätze 1–4 
direkte Vergleiche der Zwischenrunde werden übernommen

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung

Meistermannschaften

Abschlussplatzierung der EM

Weblinks 
 9th World Championship bei hokej.snt.cz
 

1935
Europameisterschaft 1935
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1935
Sportveranstaltung in Davos